Motel
Motel (álbum) - da Banda Uó
Motel (filme) - de 1974
Motel (álbum de The Bad Plus) - de 2001

Desambiguação